Santa Rita do Sapucaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Rita do Sapucaí (ort), Minas Gerais, 
 Santa Rita do Sapucaí (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar